Michiel de Ruyter, Nederlands admiraal
 Admiraal de Ruijter (trein), internationale trein vernoemd naar Michiel de Ruyter